Osoby o tym nazwisku:
 Christian Eminger – austriacki łyżwiarz szybki
 Jaroslav Eminger – czechosłowacki wojskowy